Бо́лдов — русская фамилия.

Персоналии 
 Болдов, Александр Борисович (1908—1998) — советский архитектор.
 Болдов, Лев Роальдович (1969—2015) — российский поэт.
 Болдов, Марк Юрьевич (род. 1968) — российский политический деятель, депутат Челябинской городской Думы.
 Болдов, Михаил Дмитриевич — российский политический деятель, социалист-революционер, член Учредительного собрания.

Топонимы 
 Болдов ручей, ручей в Зеленограде.
 Улица Болдов ручей, улица в Зеленограде.

См. также 
 Болдин
 Болдино